Coulanges – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy
 Coulanges – francuska miejscowość w Regionie Centralnym
 Coulanges-la-Vineuse – francuska gmina w regionie Burgundia-Franche-Comté, departamencie Yonne, okręgu Auxerre
 Coulanges-lès-Nevers – francuska gmina w regionie Burgundia-Franche-Comté, departamencie Nièvre
 Coulanges-sur-Yonne – francuska gmina w regionie Burgundia-Franche-Comté, departamencie Yonne, okręgu Auxerre